Денис Игоревич Лямин (род. 19 мая 1979, Слуцк, Минская область, БССР, СССР) — российский военачальник, генерал-лейтенант (2022). Командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ (2020—2021).

Биография 
Лямин Денис Игоревич родился 19 мая 1979 года в г. Слуцк Минской области Белорусской ССР. В 1996 поступил и в 2001 году окончил Челябинское высшее командное танковое училище.

После окончания училище с 2001 по 2005 год проходил службу в должностях командира взвода, роты, заместитель командира батальона, командир батальона.

В 2005—2007 год — слушатель Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

С сентября 2009 г. по ноябрь 2011 г. — начальник штаба — заместитель командира 28-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Приволжско-Уральского военного округа. Был участником двух стратегических учений «Центр-2011» и «Рубеж-2012».

С ноября 2011 г. по апрель 2013 г — начальник штаба — заместитель командира 6-й отдельной танковой бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

С апреля 2013 г. по май 2015 г. — начальник штаба — заместитель командира 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии (с декабря 2014 г. 1-й гвардейской танковой армии) Западного военного округа.

С мая 2015 г. по декабрь 2016 г. — командир 201-й военной базы в Таджикистане.

С декабря 2016 г. по август 2017 г. — командир 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. 19 августа 2017 года во время торжественных мероприятий по случаю 90-й годовщины дивизии командир дивизии генерал-майор Денис Лямин попрощался с Боевым знаменем дивизии. С сентября 2017 г. Денис Игоревич стал слушателем Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Указом Президента РФ от 21.02.2017 № 83 полковнику Лямину Денису Игоревичу присвоено звание «генерал-майор».

С сентября 2017 г. по июнь 2019 г. — слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, окончил академию с золотой медалью

С августа 2019 г. по ноябрь 2020 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа.

С ноября 2020 г. по июнь 2021 г. — временно исполняющий обязанности командира 22-го армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ.

С июня по октябрь 2021 года — командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота ВМФ Российской Федерации.

С февраля 2022 — один из командиров вторжения в Украину со стороны Крыма.

Награды 
 Орден Мужества
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
 Медаль Суворова
 Медаль «За боевые отличия»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За отличие в военной службе» I,II и III степеней
 Медаль «За отличное окончание военного вуза» МО РФ
 Медаль «За участие в военном параде в День Победы»
 Медаль За отличие в службе в Сухопутных войсках
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 Медаль За ратную доблесть
 Медаль Маршал Советского Союза Г. К. Жуков
 Медаль «Боевое содружество» (Сирия)

Примечания 

Выпускники Челябинского высшего танкового командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Награждённые медалью «За ратную доблесть»
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании